2 miejscowości w Polsce: 
 Niedary – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Zawonia 
 Niedary – wieś w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Drwinia

Zobacz też 
 Miedary